ФЕСА — Федерация европейских ассоциаций сёги
 Феса — шахрестан (область) в иранской провинции Фарс
 Феса — город в Иране, столица шахрестана Феса